Himmelsleiter steht für:
 Himmelsleiter (Berg) im Thüringer Schiefergebirge
 Himmelsleiter (Antarktika), Berg im ostantarktischen Kurzegebirge
 Himmelsleiter (Isergebirge), steiler Aufstieg zum Smrk (Isergebirge)
 Himmelsleiter (Pottenstein), BOS-Funk- und Aussichtsturm bei Pottenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Himmelsleiter (Schrems), Aussichtsplattform nahe Schrems, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Himmelsleiter (Tirschenreuth), Aussichtsbauwerk in der Tirschenreuther Teichpfanne bei Tirschenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 einen Abschnitt der Bundesstraße 258
 Auf- und Abstieg zwischen Erde und Himmel, siehe Jakobsleiter (Bibel)

 Die Himmelsleiter (Spielfilm), deutscher Spielfilm von 2015
 Die Himmelsleiter, Gedichtband von Klabund
 Die Himmelsleiter, deutscher Titel eines Buchs von Edvarts Virza (Originaltitel: Straumēni)

Treppen:
 Himmelsleiter (Architektur), eine Bauform von Treppenhäusern
 Himmelsleiter (Greiz), eine Treppe mit 209 Stufen in Greiz
 Himmelsleiter (Radebeul), eine Treppe in Radebeul
 Treppe mit mehr als 1200 Stufen am Königstuhl (Odenwald) in Heidelberg, erbaut 1844/45

Siehe auch:
 Himmelstreppe
 Jakobsleiter